L'Oracle de Balkh est un livre-jeu écrit par Gildas Sagot en 1994, et édité par Gallimard dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros, dans la série Métamorphoses, dont c'est le deuxième tome.

Liens externes

Notes et références 

Titre de livre-jeu
Métamorphoses